Жемчужина ( — «Перлина», «Перла») — власна назва, що вживається щодо:

Особи 
 Жемчужина Поліна Семенівна — партійна політична діячка, дружина В'ячеслава Молотова.

Географія 
 Жемчужина — село в Україні, Нижньогірський район, Автономна Республіка Крим.
 Жемчужина Криму — село в Україні, Кіровський район, Автономна Республіка Крим.
 Жемчужина () — пасажирський залізничний зупинний пункт Берестейського відділення Білоруської залізниці.
 Жемчужина — родовище нафти і газу в Казахстані.
 «Жемчужина» — готель в Сочі.

Спорт

Футбольні клуби 
 «Жемчужина» — колишній український футбольний клуб Одеси.
 «Жемчужина» — колишній український футбольний клуб з міста Ялта.
 «Жемчужина» — російський футбольний клуб з міста Будьонновська.
 «Жемчужина-Сочі» — російський футбольний клуб з міста Сочі.

Див. також 
 Жемчуг